Орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Новокостянтинівська сільська рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Новокостянтинівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район